Сванадзе:
 Сванадзе, Заур Александрович (род. 1958) — советский и грузинский футболист, грузинский футбольный тренер.
 Сванадзе, Рамаз (род. 1981) — грузинский футболист и футбольный тренер.